

Astronomia
 Gad – cratere sulla superficie di Ganimede

Codici
 GAD – codice aeroportuale IATA di Gadsden Municipal Airport di Gadsden (Alabama) (Stati Uniti)
 gad – codice ISO 639-3 della lingua gaddang
 GAD – codice ISO 3166-2:AZ di Gädäbäy (Azerbaigian)

Geografia
Italia
 Gad – frazione del comune di Oulx (provincia di Torino)

Onomastica
 Gad – nome proprio di persona ebraico maschile

Persone
 Dodo Gad – cantautrice danese
 Hubert Gad – calciatore polacco
 Johannes Gad – fisiologo e neurologo tedesco
 Josh Gad – attore e doppiatore statunitense
 Toby Gad – produttore discografico e cantautore tedesco
 Urban Gad – regista danese

Religione
 Gad – divinità semitica
 Gad – tribù israelitica

Sigle
 GAD –  General anxiety disorder, disturbo d'ansia generalizzato

Medicina
Gli anti GAD sono anticorpi che si riscontrano precocemente nei pazienti con diabete insulino-dipendente (tipo I)